Apoteket Kronan kan syfta på:

Borlänge
 Apoteket Kronan, Borlänge

Borås
 Apoteket Kronan, Borås

Eskilstuna
 Apoteket Kronan, Eskilstuna

Göteborg
 Apoteket Kronan, Göteborg

Malmö
 Apoteket Kronan, Malmö

Norrköping
 Apoteket Kronan, Norrköping

Stockholm
 Apoteket Kronan (Skansen)
 Apoteket Kronan (Gamla stan)

Uppsala
 Apoteket Kronan, Uppsala

Varberg
 Apoteket Kronan, Varberg

Örebro
 Apoteket Kronan, Örebro

Se även
 Kronans Apotek